Green Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Green Hills (New York)
 Green Hills (Oregon)
 Green Hills (Pennsylvania)
 Green Hills (Tennessee)

Green Hills steht für:
 Green Hills Software, US-amerikanischer Softwarehersteller
 Green Hills, ein Instrumentalstück, siehe Green Grass of Texas #Veröffentlichungen

Siehe auch:
 Greenhills
 Green Hill